Sedlmeier ist ein deutscher Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Sedelmeier.

Namensträger 
 Angelika Sedlmeier (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Franz Sedlmeier (* 1954), deutscher römisch-katholischer Theologe und Alttestamentler
 Hans Sedlmeier (1900–1970), deutscher Veterinärmediziner, Tierpathologe und Hochschullehrer
 Wilhelm Sedlmeier (1898–1987), deutscher Theologe

Siehe auch 
 Sedlmaier
 Sedlmair
 Sedlmayer
 Sedlmayr
 Sedlmeir
 Sedlmeyer
 Sedelmaier
 Sedelmayer
 Sedelmeier
 Sedelmeyer

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname